Plumatellida är en ordning av mossdjur. Plumatellida ingår i klassen Phylactolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Mossdjur
Plumatellida